Tyronza Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tyronza Township (Crittenden County, Arkansas)
 Tyronza Township (Cross County, Arkansas)
 Tyronza Township (Poinsett County, Arkansas)